Het NXT Championship is een professioneel worstelkampioenschap dat gecreëerd werd en eigendom is van de Amerikaanse worstelorganisatie WWE op hun NXT brand. Het is een van de drie wereldkampioenschappen van WWE, samen met het WWE Championship op Raw en het Universal Championship op SmackDown.

Geschiedenis 
Op 26 juli 2012 werd het NXT Championship geïntroduceerd als het top kampioenschap van NXT en verving zo het voormalige FCW Florida Heavyweight Championship. NXT Commissaris Dusty Rhodes kondigde een 8 man toernooi aan, beschouwd als "Gold Rush toernooi", waarbij de winnaar van het knock-outsysteem werd gekroond tot NXT kampioen. Er werden 4 worstelaars van het hoofdrooster gekozen en 4 van NXT. Op een aflevering van NXT op 26 juli 2012, won Seth Rollins van Jinder Mahal in de toernooifinale en bekwam inaugurele NXT Champion. De aflevering werd uitgezonden op 29 augustus 2012.

Toernooi

Huidige kampioen

Titel geschiedenis

Zie ook 

 WWE Championship
 WWE Universal Championship
NXT United Kingdom Championship

Externe links 

 Officiële titel geschiedenis
 Overzicht van titels op WWE.com

Referenties 

WWE NXT
WWE-kampioenschap
Professioneel worstelkampioenschap